Tsjegem (rivier), een rivier in de Russische autonome deelrepubliek Kabardië-Balkarië
 Tsjegem (stad), een stad aan deze rivier